Plaza Sucre puede designar:
 A la Plaza Sucre, en Viña del Mar, Chile;
 A la Plaza Sucre, en Providencia, Chile;
 A la Plaza Sucre, en Caracas, Venezuela;
 A la Plaza Sucre, en Cumaná, Venezuela;
 A la Plaza Sucre, en Petare, Venezuela;
 A la Plaza Sucre, en Trujillo, Venezuela.